Il singolare del torneo di tennis Ulm Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carl-Uwe Steeb che ha battuto in finale Karim Alami 4-6, 7-6, 6-0.

Teste di serie 

 Carl-Uwe Steeb (Campione)
 Franco Davín (primo turno)
 Alejo Mancisidor (secondo turno)
 Karim Alami (finale)

 Juan-Albert Viloca-Puig (primo turno)
 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Daniele Musa (primo turno)
 Wojciech Kowalski (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ulm Challenger 1995